Üzümlü (district), een district van de Turkse provincie Erzincan
Üzümlü (stad), de hoofdplaats van het district